Бухта смерти — название ряда произведений.

 «Бухта смерти» — советский фильм 1926 года по мотивам рассказа А. С. Новикова-Прибоя «В бухте Отрада».
 «Бухта смерти» — советский фильм 1991 года по мотивам романа Джеймса Хедли Чейза «Каменные джунгли».